Jean Valhardi détective est la première histoire de la série Jean Valhardi de Jijé et Jean Doisy. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au  sous le titre Valhardi détective. Puis est publiée sous forme d'album en 1943.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album de bande dessinée sorti en 1943
Histoire de Jean Valhardi
Album Dupuis
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1941
Histoire publiée pour la première fois en 1942
Histoire publiée pour la première fois en 1943